Brachythops är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1839. Brachythops ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Brachythops